Регент — тимчасовий правитель у монархічних державах.

 Регент (Велике князівство Литовське) — вищий урядник у канцеляріях Великого князівства Литовського, один із секретарів.

 Регент — керівник церковного хору.

 Регент — великий діамант, один з найвідоміших.

Див. також 
 Капітани-регенти Сан-Марино